Rio Rico oder Río Rico steht für:

 Rio Rico (Arizona), Ort im US-Bundesstaat Arizona
 Río Rico (Tamaulipas), Stadt in Mexiko

Siehe auch:
 Rio Rico Northeast
 Rio Rico Northwest
 Rio Rico Southwest
 Rio Rico Southeast